Az M86 jelentheti az alábbiakat:

 M86-os autóút
 Messier 86, lentikuláris galaxis a Szűz csillagképben
 M86, amerikai mesterlövészpuska